MUG steht als Abkürzung für:

 Macintosh User Group, Gruppen von Anwendern, die mit Macintosh-Computern der Firma Apple arbeiten
 Medizinische Universität Graz, eine Medizinische Universität in Österreich, die seit 2004 besteht und seit 1863 als medizinische Fakultät Teil der Karl-Franzens-Universität Graz gewesen war
 4-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranosid, ein Substrat zur Bestimmung der Aktivität der Galactosidase
 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronid, ein Substrat zur Bestimmung der Aktivität der Glucuronidase
Münchener Universitätsgesellschaft, eine universitäre Fördergesellschaft in Deutschland
 Münchner U-Bahn-Bewachungsgesellschaft mbH [MUG], U-Bahn-Wache, ein Sicherheitsunternehmen, das von der Münchner Verkehrsgesellschaft GmbH beauftragt ist, für die Sicherheit und Ordnung bei der Münchner U-Bahn zu sorgen
 Müritzer Unternehmensgruppe, eine politische Gruppierung in Waren (Müritz) und dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

MUG